

Astronomia
 32294 Zajonc – asteroide della fascia principale

Persone
 Arthur Zajonc (1949) – fisico statunitense
 Miroslav Zajonc (1960) – ex slittinista cecoslovacco naturalizzato statunitense
 Robert Zajonc (1923-2008) – psicologo statunitense di origine polacca
 Ivo Zajonc (1933) – zoologo e astronomo cecoslovacco, cui è dedicato l'asteroide 32294 Zajonc